Richy Nix народився у Віндзорі, Онтаріо, 11 грудня 1985 року. Він навчився грати на фортепіано у віці п'яти років. Протягом свого дитинства у нього було багато проблем з родиною і законом. Ці фактори безпосередньо впливають на багато пісень, які він написав. У шкільні дні (1999), він зустрів Kannibalistik (місцевий Віндзор репер), який дозволяє йому використовувати свою клавіатуру, щоб навчитися грати. Він експериментував з різними бітами і почав писати пісні.

Дискографія
No Romance (2003)
Love [1] (2005)
Hell City (2009)
Note To Self EP (лютий 2010)
Light Years (грудень 2010)

Посилання
1.Сторінка Richy Nix на Myspace  --- http://www.myspace.com/richynix 

Реп-метал